Лиша́й — умовний термін, що історично вживається в україно- і російськомовній, переважно немедичній, літературі для позначення деяких захворювань шкіри різної етіології, при яких основний елемент висипу — дрібні сверблячі вузлики, які не трансформуються у вторинні елементи висипу; а також запальні плями, папули. У сучасній професійній медичній літературі замінений на інші точніші терміни.

 Мокнучий лишай — екзема.
 Висівкоподібний (різнокольоровий) лишай — (Pityriasis versicolor, Tinea versicolor, грибкова інфекція).
 Рожевий лишай — пітіріаз (імовірно вірусна інфекція).
 Стрижець, стригучий лишай — дерматофітія, трихофітія (грибкова інфекція).
 Лускатий лишай — псоріаз.
 Мікроспорія — стригучий лишай у тварин.
 Вовчий лишай (вовчак);
 Свербучий лишай ()
 Пістрячка — особливий лишай.
 Мокрець — мокрий лишай у коней.
 Оперізуючий лишай — застаріла назва хвороби, яку спричинює герпесвірус людини 3-го типу, нині правильна назва цієї патології — оперізуючий герпес (Herpes zoster).

Примітки 
 

Шкірні захворювання